Monoacetilmorfin se može odnositi na:

 3-Monoacetilmorfin, manje aktivni metabolit heroina
 6-Monoacetilmorfin, aktivni metabolit heroina